Kuhlendahl steht für:

 Kuhlendahl (Velbert), ein Stadtteil von Velbert in Nordrhein-Westfalen

Kuhlendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kuhlendahl (1910–1992), deutscher Neurochirurg und Hochschullehrer